Penitents – quartiere di Barcellona, nel distretto di Gràcia
 Penitents – stazione della metropolitana di Barcellona